Nyugat-Attika (görögül Νομαρχία Δυτικής Αττικής, Nomarhía Ditikísz Atikísz) egyike a görögországi Attika régió négy nomarhíájának.

Területe 1004,007 km². Népessége  (2001-es adat). Székhelye Elefszína.

Községei

Külső hivatkozások 
 Honlapja (angolul)

Görögország prefektúrái